

Sigle
 Georgia Tech
 Gross Tonnage – stazza lorda

Codici
 GT – codice vettore IATA di GB Airways
 GT – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Guatemala
 GT – codice ISO 3166-2:LY di Ghat (Libia)
 GT – codice ISO 3166-2:ZA di Gauteng (Sudafrica)

Informatica
 .gt – dominio di primo livello del Guatemala

Automobilismo
 GT – targa automobilistica di Gütersloh (Germania)
 Gran Turismo – tipo di automobile con prestazioni elevate, ma adatta anche alle lunghe percorrenze
 Alfa Romeo GT – automobile dell'Alfa Romeo
 Ford GT – automobile della Ford
 Campionato FIA GT – campionato automobilistico

Altro
 Gt – simbolo della gigatonnellata
 Dragon Ball GT – anime giapponese
GT – Gin Tonic, cocktail
 Göteborgs-Tidningen – giornale svedese, edizione locale della testata Expressen